Roland Stoltz, švedski hokejist, * 1. avgust 1931, Stockholm, Švedska, † 19. februar 2001, Skärholmen, Švedska.

Stoltz je v svoji karieri igral le za švedska kluba Atlas Diesels IF in Djurgårdens IF v švedski ligi. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, na kateri je bil dobitnik srebrne medalje, in petih Svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), na katerih je bil dobitnik po dveh zlatih, srebrnih in bronastih medalj. Za reprezentanco je odigral 218 tekem.

Leta 1999 je bil sprejet v Mednarodni hokejski hram slavnih, leta 2012 pa še v Švedski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Atlas Diesels IF
| Švedska 2. liga
| 48/49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Atlas Diesels IF
| Švedska liga
| 49/50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Atlas Diesels IF
| Švedska 2. liga
| 50/51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Atlas Diesels IF
| Švedska 2. liga
| 51/52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Atlas Diesels IF
| Švedska liga
| 52/53
|
| 10
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Atlas Diesels IF
| Švedska liga
| 53/54
|
| 10
| 1
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Atlas Diesels IF
| Švedska 2. liga
| 54/55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 55/56
|
| 16
| 3
|
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 56/57
|
| 19
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 57
|
| 7
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 57/58
|
| 20
| 3
| 3
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 58
|
| 7
| 2
| 1
| 3
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 58/59
|
| 20
| 9
| 7
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 59/60
|
| 20
| 7
| 7
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 60/61
|
| 20
| 6
| 7
| 13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 61/62
|
| 21
| 8
| 7
| 15
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 62
|
| 6
| 1
| 5
| 6
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 62/63
|
| 21
| 9
| 8
| 17
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 63
|
| 7
| 1
| 3
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 63/64
|
| 20
| 6
| 9
| 15
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 64
|
| 7
| 2
| 4
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 64/65
|
| 19
| 4
| 8
| 12
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 65
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 65/66
|
| 20
| 2
| 5
| 7
|
| 14
|
| 7
| 2
| 2
| 4
|
| 2
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 66/67
|
| 15
| 3
| 8
| 11
|
| 12
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 67
|
| 7
| 1
| 2
| 3
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 67/68
|
| 28
| 5
| 9
| 14
|
| 16
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 68/69
|
| 21
| 3
| 7
| 10
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 69/70
|
| 14
| 2
| 5
| 7
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 362
| bgcolor="#7FFF00" | 83
| bgcolor="#7FFF00" | 106
| bgcolor="#7FFF00" | 189
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 164
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 16
| bgcolor="#7FFF00" | 3
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 12
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1964
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Atlas Diesels IF
Hokejisti Djurgårdens IF
Hokejisti z upokojenimi številkami
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih